Андрей Ваповский (ум. 23 февраля 1574) — польский магнат, подкоморий саноцкий, каштелян пшемысльский (1572—1574).

Биография 
Представитель польского дворянского рода Ваповских герба «Нечуя». Сын каштеляна пшемысльского Станислава Ваповского.

Наследственный владелец имения Ваповце в Пшемысльском предгорье, в долине реки Сан.

В 1565 году женился на Катаржине Мацеевской (1530—1604), дочери маршалка надворного коронного и старосты завихостского Станислава Мацеевского, от брака с которой имел сын Яна-Станислава (? — 1632).

В феврале 1574 года во время коронационных торжеств в честь вступления на польский престол французского принца Генриха Валуа каштелян пшемысльский Андрей Ваповский был убит Самуилом Зборовским. В припадке гнева Самуил Зборовский ударил его чеканом по голове. Убийца Андрея Ваповского был осужден за вечное изгнание из Польши.

Источники 
 Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga (1934—1939)
 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (1962—1969)

Андрей
Каштеляны пшемысльские
Сенаторы Речи Посполитой
Подкомории саноцкие